Сан Хорхе Нучита има више значења:

 Општина Сан Хорхе Нучита (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хорхе Нучита (Сан Хорхе Нучита, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику